Dorfkirche Schönwalde ist die Bezeichnung folgender Kirchengebäude:

 Dorfkirche Schönwalde (Altmark), in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Schönwalde (Schönwald) in der Gemeinde Schönwald im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Dorfkirche Schönwalde (Wandlitz) im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland in Brandenburg